Quatre comtés des États-Unis portent le nom de comté d'Allen  () :
 le comté d'Allen, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté d'Allen, situé dans l'État du Kansas ;
 le comté d'Allen, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
 le comté d'Allen, situé dans l'État de l'Ohio.

Par ailleurs, dans l'État de Louisiane, il existe une paroisse d'Allen. Dans cet État, la paroisse () est la subdivision administrative qui correspond au comté () des autres États.